Aek Nauli I (Sipahutar)
Aek Nauli I (Pollung)